Цветана Пиронкова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Агнешка Радваньская — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Общая информация 
Впервые за 3,5 года участница квалификации на соревновании премьер серии смогла не только выйти в основу, но и завоевать общий чемпионский титул.

Анжелика Кербер в шестой раз сыграла в титульном матче соревнования ассоциации, проведённого на открытой площадке и в шестой раз уступила.

Посев 
Две первые сеянные начинают соревнование со второго раунда.

  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Елена Янкович ''(Первый раунд)

<li> Анжелика Кербер (Финал)
<li> Каролина Возняцки (Второй раунд)<li> Симона Халеп (Первый раунд)
<li> Слоан Стивенс (Отказ)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2014